Serpollet bezeichnet:

 Léon Serpollet (1858–1907), französischer Automobilpionier
 Gardner-Serpollet, ehemaliger französischer Automobilhersteller